Eberswalde peut désigner :

 Eberswalde, une ville allemande du Land de Brandebourg.
 Eberswalde, un cratère d'impact sur la planète Mars.